denumirea latină al orașului Słupsk, Polonia
 denumirea germană al râului Słupia, Polonia
 Manfred Stolpe – prim ministru al landului german Brandenburg și ministru federal în guvernul lui Gerhard Schröder din 2002